LGK Music é uma gravadora brasileira, localizada no Rio de Janeiro e fundada em 2006 pelo músico e produtor Líber Gadelha que já possui experiência em frente dos Estudios Mega e da gravadora Indie Records, Com isso, Líber convocou Paulo Saavedra, que anteriormente havia empresariado vários artistas da Indie.

O primeiro álbum lançado pela LGK foi Escuta, de Luiza Possi, lançado em 2006. De 2007 até 2010, seus discos passaram a ser lançados em conjunto com a gravadora Som Livre (pertencente às Organizações Globo). Em 2010, os produtos começaram a ser distribuídos pela Sony Music, e posteriormente pela Radar Records.

Artistas
Fábio de Melo
Mariana Rios
Padre Juarez de Castro
Grupo Fundo de Quintal
Carmem Manfredini & Tantra
Mário Sergio
Max Lisboa
Luiza Possi
Léo Maia
Karla Sabah
Aline Barros (lança apenas coletâneas ou relançamentos. Álbuns inéditos são lançados pela MK Music)
André & Adriano
Gal Costa
Leci Brandão
Luiz Melodia
Márília Pêra
Norah Jones
Pietri
Sérgio Lopes
Teodoro e Sampaio
Tribo de Jah 
Trio Virgulino

Ligações externas 

Site Oficial

Gravadoras do Brasil
Membros da IFPI